Das Herreneinzel der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Boris Becker. Das Finale bestritten Pete Sampras und Carlos Moyá, welches Sampras in drei Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 1994) und sein neunter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf australianopen.com (englisch)

Herreneinzel
1997